Mission Hills steht für:

 Mission Hills (Kansas), Stadt im US-Bundesstaat Kansas
 Mission Hills (Los Angeles), Viertel von Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien
 Mission Hills (San Diego), Stadtteil von San Diego
 Mission Hills (Santa Barbara County), Census-designated place im Santa Barbara Count im US-Bundesstaat Kalifornien
 Mission Hills (Texas), Ort im El Paso County im US-Bundesstaat Texas